Die Bank of the West Classic 2004 waren ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Stanford. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 10. bis 18. Juli 2004 statt.

Im Einzel gewann Lindsay Davenport gegen Venus Williams mit 7:64, 5:7 und 7:64. Im Doppel gewann die Paarung Eleni Daniilidou / Nicole Pratt mit 6:2 und 6:4 gegen Iveta Benešová / Claudine Schaul.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Bank of the West Classic 2004 fand vom 10. bis 12. Juli 2004 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Stanford (Kalifornien)